Coelestina steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Cölestina
 (237) Coelestina, einen Asteroiden